Sidorenko se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Vasily S. Sidorenko
 G.T. Sidorenko